Ivan Sabanov e Matej Sabanov erano i detentori del titolo ma hanno scelto di non partecipare.

In finale Robin Haase e Sem Verbeek hanno sconfitto Fabian Fallert e Hendrik Jebens con il punteggio di 6-2, 5-7, [10-3].

Teste di serie 

  Albano Olivetti /  Fernando Romboli (quarti di finale)
  Robin Haase /  Sem Verbeek (campioni)

  David Pel  /  Bart Stevens (primo turno) 
  Dustin Brown /  Evan King (quarti di finale, ritirati)

Wildcard 

  Dino Jablonski /  Hamad Međedović (primo turno)

  Constantin Frantzen /  Tim Sandkaulen (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Sauerland Open 2022